В 1821 году штат Флорида состоял всего из двух округов: Эскамбия на западе и Сент-Джонс на востоке. Из них были сформированы 67 округов, существующие сегодня.

Здесь представлен список 67 округов штата Флорида Соединённых Штатов Америки. Ссылка в столбце FIPS ведёт на страницу статистики соответствующего округа.

Список округов

Бывшие округа Флориды 
 Бентон (1721—1850) — переименован в Хернандо.
 Файетт (1832—1834) — образован из округа Джэксон, но потом снова присоединён.
 Москито (1824—1845) — переименован в Ориндж.
 Нью-Ривер (1858—1861) — переименован в Брадфорд.
 Сент-Лусиа (1844—1855) — переименован в Бревард.

Ссылки 
 Atlas of Florida, revised edition. Edward A. Fernald & Elizabeth D. Purdum, editors (University Press of Florida, 1996). "Evolution of Counties, " pp. 98-99

 
Фло
Округа